Bitva o Guam může označovat:
 Bitva o Guam (1941) – dobytí ostrova Guam Japonci na začátku války v Tichomoří
 Bitva o Guam (1944) – Znovudobytí ostrova Američany během operace Forager